1313 – anno del XIV secolo.
 1313 a.C. – anno del XIV secolo a.C.
 1313 – numero intero
 1313 – album degli Univers Zero del 1977
 1313 – serie cinematografica di film horror omoerotici diretti da David DeCoteau